Вела може да се отнася за:
 Вела, семинария и манастир в Загори

 Хора:
 Кармену Вела (р. 1950), малтийски политик
 Вела Благоева (1858-1921), българска социалистка
 Вела Пеева (1922-1944), българска партизанка

 Други:
 Вела (име), българско женско име, със славянски произход
 Съзвездието Корабни платна (на латински Vela)
 Проект Вела, система от спътници, създадена от САЩ за наблюдаване на спазването на Договора за частична забрана на ядрени опити
 Вела (спътник), серия от спътници, изстреляни от САЩ в рамките на проекта
 Вела (инцидент), международен инцидент, в който един от спътниците Вела забелязва нещо
 Вела (град), средновековен град в Епир